Бра́йан Шо́уи-Тэ́йлор (, 21 января 1915, Дублин, Ирландия — 1 мая  1999, Даудсвелл, Челтнем) — британский автогонщик ирландского происхождения. Выступал в первых двух сезонах Формулы-1 (-). Завершил карьеру из-за травм, полученных в гонке в Гудвуде.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! Maserati  4CL
! Maserati 4CL 1,5 L4С
! 

||

|-
!rowspan=2|
! G A Vandervell
! Ferrari 375  Thin Wall Special
! Ferrari 375  4,5 V12
! 

||||||||

|-
! Частная заявка
! ERA B
! ERA  1,5 L6С
! 
||||||||

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании